Серге́й Курба́тов:
 Курбатов, Сергей Александрович (род. 1957) — российский биолог, энтомолог.
 Курбатов, Сергей Михайлович (1882—1962) — советский учёный-минералог, профессор.